Stanisław Krzyżanowski (1841-1881) – polski historyk
 Stanisław Krzyżanowski (1864-1936) – pułkownik Korpusu Sądowego Wojska Polskiego
 Stanisław Krzyżanowski (1865-1917) – polski historyk i archiwista, profesor UJ
 Stanisław Krzyżanowski (1848-1932) – architekt
 Stanisław Andrzej Krzyżanowski (1836-1922) – księgarz i wydawca
 Stanisław Krzyżanowski (1905-1940) – podporucznik rezerwy artylerii Wojska Polskiego, ofiara zbrodni katyńskiej